Неолактоферрин ( — новый и лактоферрин) естественная комбинация рекомбинантного лактоферрина человека (90%) и лактоферрина козы (10%), выделенных из молока коз-продуцентов, несущих в геноме полноразмерный ген лактоферрина человека. Аналог природного лактоферрина человека.

История создания 

Впервые был получен в рамках белорусско-российских программ Союзного государства «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2».

Над программой работала группа ученых: научный руководитель Института биологии гена (ИБГ) РАН Георгий Георгиев, заместитель директора ИБГ, заведующая лабораторией трансгенеза Елена Садчикова, директор «Трансгенбанка» ИБГ Игорь Гольдман, заведующий лабораторией воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» Александр Будевич и многие другие.

В 2007г получены трансгенные по гену лактоферрина человека первичные козлы Лак-1 (генная конструкция hLF5) и Лак-2 (генная конструкция hLF3), создано стадо животных-продуцентов.

Используя катионообменную хроматографию, выделенны препараты рекомбинантного лактоферрина человека (неолактоферрина).

Различными аналитическими методами, включая масс-спектрометрию и пептидное картирование, показана аналогия физико-химических характеристик между неолактоферрином  и природным лактоферрином человека.

Терапевтический эффект и применение в медицине

Противомикробный эффект 

Результаты свидетельствуют о том, что неолактоферрин  в высокой концентрации блокирует развитие бактериальной популяции, в то время как в низкой концентрации оказывает  бактериостатический эффект.

Лечебное питание новорожденных 

Неолактоферрин обладает прямым пребиотическим действием. В опытах с глубинным культивированием и методом предельных разведений в среде с добавлением данного белка конечный титр живых микроорганизмов оказался существенно выше при культивировании таких видов бифидобактерий, как B. infantis, B. breve, B. bifidum и B. longum. Эти виды микроорганизмов характерны для детей, находящихся на грудном вскармливании.

Гинекология 

Железосвязывающий гликопротеин из семейства трансферриновых неолактоферрин, приводит к снижению воспалительного ответа организма, что позволяет использовать его в комплексном лечении кандидозных вульвовагинитов и бактериальных вагинозов.

Стоматология 

Использование лактоферрина в качестве природного антибактериального агента, способствует защите от кариеса зубов у детей тк способствует установке гомеостаза полости рта и ослаблению симптомов заболевания. А так же может применяться в комплексном лечении стоматологических заболеваний.

Хирургия, комбустиология 

Неолактоферрин применяется в качестве раневого покрытия для лечения ожогов и комбинированных ран в комбинации с коллагеном.  Коллаген обеспечивает надежное укрытие раневой поверхности от внешнего инфицирования, способствует ускоренному заживлению ран, как биодеградируемый материал не требует удаления первичной повязки, а лактоферрин, обладающий бактерицидной активностью, препятствует развитию патогенных микроорганизмов, в том числе, антибиотикустойчивых, попавших на раневую поверхность в момент травматического воздействия.

Примечания 

Лекарственные средства